Rosa 'Eden Rose' — сорта роз селекции Meilland:
 Rosa 'Pierre de Ronsard ®' — плетистая крупноцветковая роза, цветки кремово-белые с розовым краем, выведена Жаком Мушотом () в 1986 году.
 Rosa 'Eden Rose' Francis Meilland, 1950 — чайно-гибридная роза, цветки тёмно-розовые, выведена Франсисом Мейаном в 1950 году.

Eden Rose